Siao může být:

 Siao (flétna) – čínský druh flétny
 Siao (okres) – okres v provincii An-chuej
 Siao (příjmení) – čínské příjmení
 Siao – synovská oddanost, jeden z pojmů konfuciánské (a obecně čínské) etiky a filozofie